Elektroconvulsietherapie
Transcraniële magnetische stimulatie
Stroomstootwapen